Zerro, nome comune per alcuni pesci di mare della famiglia Centracanthidae, può indicare
 Zerro ovvero Spicara smaris e talvolta altri membri del genere Spicara
 Zerro musillo ovvero Centracanthus cirrus